Евном (Эвном) — греческое имя:
 Евном (мифология) (либо Еврином) — мифический персонаж;
 Евном (царь Спарты) — полулегендарный царь X века до н. э.

См. также 
 Еврином (демон)
 Евномий
 Евномия.